Anže Ropret (né le  à Ljubljana en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Biographie

Carrière en club 
En 2005, il attaque sa carrière au HDD ZM Olimpija en Ligue Slovène. En 2007, il rejoint les Foreurs de Val d'Or en LHJMQ qui l'ont sélectionné en  lors du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey 2007. Il met son premier but et sa première assistance lors de sa , la 1000 partie des Foreurs dans la ligue. En 2008, il revient au HDD Olimpija Ljubljana.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace en sélections jeunes. Le , il honore sa première sélection senior contre le Japon.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue canadienne de hockey
 2007 : Sélectionné par les Foreurs de Val d'Or lors du repêchage européen en .

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2005-2006 ||HD HS Olimpija || Ligue Slovène ||15||4||3||7||4||  ||   ||   ||   ||   
|-
| 2005-2006 ||HDD ZM Olimpija || Interliga ||1||0||0||0||0||  ||   ||   ||   ||   
|-
| 2006-2007 ||HD HS Olimpija ||Ligue Slovène Jr. ||10||6||8||14||32||4||2||2||4||6 
|-
| 2006-2007 ||HDD ZM Olimpija || Interliga ||14||2||0||2||8||3||0||0||0||0 
|-
| 2006-2007 ||HDD ZM Olimpija || Ligue Slovène ||12||5||3||8||6||  ||   ||   ||   ||   
|-
| 2007-2008 ||Foreurs de Val d'Or || LHJMQ ||53||4||8||12||14||  ||   ||   ||   ||   
|-
| 2008-2009 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 48|| 2|| 1|| 3|| 12|| || || || || 
|-
| 2008-2009 ||HD HS Ljubljana || Ligue slovène|| 17|| 13|| 15|| 28|| 12|| 2|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2009-2010 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 43|| 2|| 4|| 6|| 20|| || || || || 
|-
| 2009-2010 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| || || || || || 10|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2010-2011 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 41|| 4|| 11|| 15|| 4|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2011-2012 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 27|| 6|| 5|| 11|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 51|| 4|| 6|| 10|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 1|| 2|| 3|| 0
|-
| 2013-2014 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 31|| 2|| 2|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 3|| 1|| 4|| 4
|-
| 2014-2015 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 54|| 7|| 18|| 25|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 6|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2015-2016 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 43 || 8 || 12 || 20 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| - || - || - || - || - || 7 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2016-2017 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 20|| 3|| 2|| 5|| 8|| - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Újpesti TE || Erste Liga || 18|| 11|| 14|| 25|| || 12|| 4|| 7|| 11|| 
|-
| 2017-2018 || Újpesti TE || Erste Liga || 37|| 16|| 24|| 40|| || 6|| 4|| 4|| 8|| 
|-
| 2018-2019 || Újpesti TE || Erste Liga || 50|| 12|| 33|| 45|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || 8|| 5|| 4|| 9|| 12|| 2|| 2|| 2|| 4|| 2
|-
| 2019-2020 || HDD Olimpija Ljubljana || Alps HL || 41|| 11|| 25|| 36|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || 8|| 5|| 8|| 13|| 2|| 7|| 3|| 1|| 4|| 2
|-
| 2020-2021 || HDD Olimpija Ljubljana || Alps HL || 33|| 18|| 25|| 43|| 22|| 11|| 6|| 9|| 15|| 6
|-
| 2021-2022 || HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 1|| 6|| 7|| 0
|-
| 2021-2022 || HDD Olimpija Ljubljana || ICEHL || 22|| 2|| 3|| 5|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2

Au niveau international 

| 2006 ||Équipe de Slovénie 18 ans|| CM 18 ans D1 ||2||0||1||1||0
|-
| 2007 ||Équipe de Slovénie 18 ans||CM 18 ans D1 ||5||4||0||4||12
|-
| 2007 ||Équipe de Slovénie Junior|| CM Jr. D1||5||1||1||2||4
|-
| 2008 ||Équipe de Slovénie Junior || CM Jr. D1||5||0||1||1||8
|-
| 2009 ||Équipe de Slovénie Junior || CM Jr. D1 A ||5||2||3||5||10
|-
| 2016 ||Équipe de Slovénie || CM D1A||5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018 ||Équipe de Slovénie || CM D1A ||5 || 0 || 0 || 0 || 0

Roller in line hockey 
Durant l'intersaison, il joue au Roller in line hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 2005 || H.H.T.Brezovica || Ligue Slovène ||13||15||14||29||7.30
|-
| 2006 || Črne Vrane || Ligue Slovène||0||0||0||0||0
|-
| 2008 || Brezovica 2 || Ligue Slovène D2||2||2||1||3||1.30

Références 

Naissance en septembre 1989
Naissance à Ljubljana
Joueur de roller in line hockey
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur des Foreurs de Val-d'Or
Attaquant de hockey sur glace